«… і Шаак Ті — найхитріший джидай, якого я зустрічав. Вона навіть навчила мене кільком трюкам.»
Обі Ван Кенобі

«…красива як квітка і смертельна як гадюка.» Магістр Вінду

Шаак Ті (Shaak Ti) — персонаж міфології фільму Зоряні війни. Шаак Ті — магістр Вищої Ради Джедаїв, генерал Великої Армії Республіки, жінка гуманоїдної раси Торгута з планети Шілі. У Вищій Раді Джедаїв вона замістила магістра Ядла (Yaddle) у 26 BBY.
Майстер Шаакті була задіяна в основних подіях Клонічної війни. Планувала та брала участь у битві на Генозисі, першій битві на Каміно, де вона забезпечила розгортання Республіканських клонічних військ, битві на Гіпорі, де лишилася живою після сутички з генералом Грівусом, конфлікті на Брентаалі IV.
Шаакті оминула доля інших лицарів після оголошення канслером Палпатіном Наказу 66, коли були підступно знищені джидаї по всій Галактиці. Вона була в храмі джедаїв під час нападу Дарта Вейдера, але їй вдалося втекти на Корусан. Потім вона подорожувала різними світами, допоки не осіла на планеті Фелуція. Під час подорожей вона зустріла осиротівшу Маріс Бруд, яку взяла тренувати. Врешті Вейдер відслідив її і вислав свого таємного учня сітха, Галана Марка. Під час дуелі на світлових мечах, вона відчуваючи свою поразку, скинулася у провалля.

Рання кар'єра 
Після досягнення статусу джедая, Шаак Ті тренувала двох падаванів. Вона забрала їх на свою планету, де навчала серед сухих лісів. Відразу після закінчення навчання її учні були вбиті злочинцями. Одного з них, Фе Суна, убила Лішаа, заради слави, оскільки вбивство джедая робило гарну репутацію для злочинця. Надалі вона намагалася не брати собі падаванів.
В 24 BBY вона разом з майстром Колеманом Требором (Coleman Trebor) допомагала захистити головного канслера Палпатіна від замовного вбивства.

Клонічні війни 
Вона була однією з 212ти джедаїв, яких послали на порятунок Обі Ван Кенобі на Генозис, який відомий назвою Битва на Генозисі, що і розпочало Клонічну війну. Під час усієї війни вона керувала силами Республіки у різних куточках Галктики. Після вдалої місії на Анду канслер Палпатін нагородив її рощою дерев чхала, як визнання її хоробрих дій по збереженню Галактичної Республіки. Рощу вона пожертвовала для храму джедаїв.

Битва на невизначеній планеті 
Про цю битву мало, що відомо. Планета була сильно укріплена. Вона відбувалася між Конфедерацією Незалежних Систем і Галактичною Республікою. Наземними військами керував магістр Йода, повітряним десантом — Сісі Тіін. Шаакті разом з іншими джедаями була в наземних військах. Ймовірно у цій битві виграла Республіка.

Перша битва за Каміно 
Конфедерація вирішила вдарити в головний нерв Армії Республіки — центр клонування на Каміно. Джедаї вислали флот для захисту планети. Шаак Ті мала захистити клонічних підлітків та їх ембріони.

Битва на Гіпорі 
Ця битва була результатом розвідки майстра джедая Даакмана Барека і його падавана Ша'а Гі, які знайшли завод по виготовленню бойових дроїдів на Гіпорі. Гурт джедаїв підкріплений клонами відправилися на планету для знищення заводу. Винирнувши з гіперпростору, кораблі Республіки наштовхуються на космічні міни. Більшість кораблів падає на поверхню планети. Сили, що лишилися були оточені дроїдами. Коли джедаї втратили останніх клонів, вони відступили на територію, де впали їх кораблі. Натовп клонів оточили шість залишившихся джедаїв. На битву з ними вийшов особисто генерал Грівус. Шаак Ті билася нарівні з іншими джедаями. Генерал Грівус під час битви вибив у неї меч і кинув на стіну.
Спеціальні війська клонів змогли врятувати тільки трьох джедаїв з цієї битви — Кі Аді Мунді, Аейла Секура і Шаак Ті.

Битва за Брентаал IV 
Через п'ять місяців після початку війни Галактична Республіка отримала інформацію, що цитадель сепаратистів кілька тижнів доступна для атаки. Були вислані з чотирма джедаями на чолі. Повітряними військами керував Пло Кун, а наземними — генерал Ті.
Вона мала знищити іонні гармати і генератори, що забезпечували захисний щит над планетою. Після цього повітряні сили змогли б бомбардувати об'єкти. Генерал Шаак Ті пообіцяла в'язням, що утримувалися на планеті, свободу в обмін на допомогу у знищенні цитаделі. Серед в'язнів був один з джедаїв, сенатор і Лішаа, яка свого часу убила падавана Шаак Ті. Вони змушені були разом виконувати різні завдання. Під час спроби арешту Шогар Тока (Shogar Tok) Лішаа намагалася вбити Шаак Ті, але та дала відсіч. У цій бійці вони були захоплені у автоматичну западню, але змогли з неї вибратися. Під час цієї операції генерала Шаак Ті було застрелено з бластера. Однак вона тільки зупинила свій метаболізм для того, щоб вилічити свою рану за допомогою Сили. Коли клони завершили свою місію і відключили генератори майстер Ті відновила сили і вступили в бій з Лішаа та Шогар Током. Вона вбила Шагара світловим мечем. Лішаа намагалася втекти, але знову потрапила у западню, де й загинула. Після битви Шаак Ті помістили в медичний танкер для того, щоб зажили рани.

Битва на Дагу 
Через дев'ять місяців після початку війни Шаак Ті і велике угруповання клонів були захоплені і ув'язнені на болотистій планеті Дагу, що контролювалася хитрим темним джедаєм Артель Дарком. Шаак Ті почала бунт серед полонених. Майстер зіткнулася у двобої з Дарком і виграла. За це отримала медаль від головного канцлера Палпатіна.

Убивства Шаак Ті 
Магістра Шаак Ті вбивають у різноманітних версіях. Джордж Лукас видалив сцену її вбивства з фільму з «Епізоду ІІІ: Помста Сітхів». Там її мав убити генерал Грівус світловим мечем, проштиркнувши горло. Цю сцену можна віднайти окремо в мережі інтернет. В Lego Star Wars її розрізає на шматки Дарт Вейдер після свого навернення до темної сили. У відеогрі Star Wars: The Force Unleashed її вбиває найманий вбивця. Цей сюжет вбивства вважається канонічним серед прихильників Зоряних Воєн, оскільки такий сценарій затверджений самим Лукасом. Всі інші вважаються невірними.

Міфологічний зв'язок 
Зв'язок між епосом Зоряні війни і міфологічними архетипами досліджується у фільмі Міфологія Зоряних Воєн з Білом Маєром та Джоржем Лукасом (The Mythology of Star Wars with Bill Moyers and George Lucas). Ім'я Шаак Ті є переробкою індуїстського концепту Шакті, що означає енергію та священну жіночність.

Джерела інформації 
 Шаак Ті на Вукіпедії  
 http://starwars.wikia.com/wiki/Shaak_Ti 
 http://www.starwars.com/databank/character/shaakti/index.html 
 http://starwars.wikia.com/wiki/Togruta 

Персонажі джедаї Зоряних війн
Персонажі за алфавітом